Osoby o tym nazwisku:
 Daniel Roesner – niemiecki aktor telewizyjny i filmowy
 Jan Godfryd Roesner – niemiecki kupiec, burmistrz Torunia